Orezza peut désigner :
 Orezza, une piève de la Castagniccia en Haute-Corse ;
 Eau d'Orezza, une eau minérale gazeuse française dont la source se trouve à Rapaggio, en Haute-Corse.